Юха Пекка Лескинен (; 26 февраля 1954 года, Куопио, Финляндия) — фигурист из Финляндии, трёхкратный чемпион Финляндии, участник Олимпийских игр 1976 года в мужском одиночном катании. Представлял клуб Kuopion Luisteluseura.

По профессии — юрист. Рефери ISU, работал на Олимпиадах в Ванкувере и Пхёнчхане.

Спортивные достижения

Ссылки 
 
 Pekka Leskinen, olympiaedustajamme 1976

Примечания 

Фигуристы Финляндии
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1976 года
Судьи фигурного катания
Спортивные судьи Финляндии